Kickers peut faire référence à :
 Kickers, une marque de chaussures et de vêtements,
 plusieurs équipes sportives, dont :
 le Kickers Offenbach, club de football allemand évoluant en Bundesliga 3 et basé à Offenbach-sur-le-Main,
 le FC Würzburger Kickers, club de football allemand localisé à Wurtzbourg, en Bavière,
 le SV Stuttgarter Kickers, club de football allemand basé à Stuttgart,
 le BSV Kickers 1946 Emden, club de football allemand basé à Emden,
 le Berliner SC Kickers 1900, ancien club allemand de football localisé, dans le district de Schöneberg à Berlin,
 les Kickers de Richmond, club professionnel de football (soccer) basé à Richmond, aux États-Unis,
 les Kickers de Los Angeles, club américain de football (soccer) fondé en 1951 et composée essentiellement d'immigrés allemands.

Voir aussi 
 Kicker